Cet article relate le parcours de l'équipe d'Espagne de football lors du Championnat d'Europe de football 2016 organisé en France du 10 juin au .

C'est la dixième participation espagnole à une phase finale de championnat d'Europe.

Effectif 
Le , le sélectionneur de la Roja, Vicente del Bosque, publie une pré-liste de 25 joueurs. Plusieurs stars du football espagnol ne sont pas retenus dans cette pré-liste comme Diego Costa (Chelsea), Juan Mata (Manchester United) ou encore Fernando Torres (Atlético de Madrid). 

Le , Dani Carvajal, touché au psoas lors de la finale de la Ligue des champions, déclare forfait pour l'Euro 2016 et est remplacé par Héctor Bellerín.

Encadrement

Qualification 

L'Espagne termine première du groupe C devant la Slovaquie.

|}

Phase finale 

L'Espagne se trouve dans le groupe D avec la République tchèque, la Turquie et la Croatie. L'Espagne termine deuxième derrière la Croatie avec 6 points.

Premier tour - groupe D 
Le premier match que dispute l'Espagne l'est contre la République tchèque. L'avant-match est marqué par le choix du sélectionneur Vicente del Bosque de titulariser dans les buts David de Gea à la place d'Iker Casillas. Casillas sur le banc de touche, Sergio Ramos est désigné capitaine de la Roja. Lors du match, la sélection espagnole domine la rencontre. La Roja remporte ce match 1-0 sur un but de Piqué à la  sur un centre de son coéquipier au FC Barcelone Andrés Iniesta. La prestation d'Iniesta est particulièrement mise en avant par la presse espagnole. Iniesta et Cesc Fabregas remportent ainsi leur dixième victoire en phase finale du championnat d'Europe, ce qui constitue un record.

 

|}

Espagne - Tchéquie

Espagne - Turquie

Croatie - Espagne

Huitième de finale

Italie - Espagne

Séjour et hébergement 
Au cours de la compétition, la sélection espagnole réside sur l'île de Ré, à Saint-Martin-de-Ré et Sainte-Marie-de-Ré.

Références 

Espagne
Football en Espagne en 2016
2016